

Nourriture 
 Un fondant est un gâteau très dense, comme le fondant au chocolat.
 Les fondants désignent en Suisse romande des mignardises servies dans de petits godets en papier, composées d'un mélange de chocolat et de graisse (saindoux ou graisse de coco le plus souvent).
 Le fondant est une préparation à base de sucre et d'eau qui sert à glacer les gâteaux.

Chimie 
 Un fondant est une substance qui sert à faciliter la fusion de certains corps en chimie.

Routes 
 Un fondant routier est un produit utilisé pour le salage des routes en période hivernale.